Austin Aztex ist der Name folgender Fußball-Franchises aus Austin, Texas:

 Austin Aztex (2008–2010), USL First Division und USSF Division 2 Professional League
 Austin Aztex (2011–2017), Premier Development League und United Soccer League